Nanfeng (kinesiska: 南丰) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 160 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Nanfeng ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Nanfeng är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Nanfeng är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Nanfeng växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina